A630 (Frankrijk), een ringweg rond de Franse stad Bordeaux
A630 (Groot-Brittannië)